Дениз Хлапати (; род. 10 мая 1956 года в США) — американская конькобежка  специализирующаяся в конькобежный спорте и шорт-треке. Участвовала в первом чемпионате мира по шорт-треку в Шампейне, США. Чемпионка мира 1976 года в шорт-треке.

Биография 
Дениз Хлапати в 1975 году участвовала на чемпионате мира в классическом многоборье, где заняла 22 место в общем зачёте, а также на чемпионате мира в спринтерском многоборье смогла добраться до 17 места.
В 1976 году она принимала участие в первом чемпионате мира по шорт-треку в  Шампейне, где была второй на дистанции 1000 метров  и выиграла золото эстафеты с  Селестой Хлапати, Пегги Хартрич и Крис Гарбей.

Примечания

Ссылки 
 Биографические данные 
 Профиль конькобежца на сайте isu
 Досье на speedskatingnews.info
 Личные результаты на speedskatingbase.eu 

Чемпионы мира по шорт-треку
Конькобежцы США
Шорт-трекисты США
Шорт-трекисты по алфавиту